Stark nebo Starke může být:

příjmení osob
 viz Stark (příjmení)

Lidská sídla a územněsprávní jednotky v USA
 Stark (Kansas), Neosho County
 Stark (New Hampshire), Coos County
 Stark (New York, Herkimer County
 Stark (Západní Virginie), Boone County
 Stark (Wisconsin), Vernon County
 Stark County (Illinois)
 Stark County (Severní Dakota)
 Stark County (Ohio)
 Stark Township (Minnesota), Brown County
 Stark Township, Hickory County (Missouri)
 Stark City (Missouri), Newton County
 Starke (Florida), Bradford County
 Starke County (Indiana)

věda a technologie
 Stark (měsíční kráter), měsíční kráter
 Starkův efekt, fyzikální optický jev
 Stark–Heegnerův teorém, algebraický matematický pojem
 Starkův spektroskop
 USS Stark (FFG-31), americká válečná fregata

v kultuře
 Stark (román), román Bena Eltona
 Stark (seriál), televizní miniseriál na motivy románu Bena Eltona